Mecze o Superpuchar Europy 1996 zostały rozegrane 15 stycznia 1997 roku oraz 5 lutego 1997 pomiędzy Juventusem, zwycięzcą Ligi Mistrzów 1995/96 oraz Paris Saint-Germain, triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów 1995/96. Juventus wygrał dwumecz 9:2 (rekord w historii Pucharu), upokarzając PSG na Parc des Princes 6:1 w pierwszym meczu (również rekord) oraz zwyciężając w drugim meczu 3:1 w Palermo.

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz

Drugi mecz

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1995/1996)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1995/1996)

Bibliografia 
 RSSSF

1996 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA